Badalona se može odnositi na:

 Club Natació Badalona, športsko društvo iz Badalone
 Joventut Badalona, košarkaški klub iz Badalone